Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kuch – polski lekkoatleta
 Jerzy Kuch – polski lekarz i nauczyciel akademicki
 Marek Kuch – polski lekarz i nauczyciel akademicki